Тарабитас има више значења:

 Тарабитас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тарабитас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику